Malakal – isola delle Palau
Malakal – città del Sudan del Sud